Parole in libertà  – genere poetico futurista inventato nel 1912 da Filippo Tommaso Marinetti
Parole in libertà  – libro di aforismi di Angelo Fortunato Formiggini, pubblicato postumo nel 1945